Hurre ist der Familienname folgender Personen:

 Sultan Hurre (Ahmed Mohamed Mohamud; 1957–2002), somalischer Clanführer
 Ismail Mahmoud Hurre («Buba»), somalischer Geschäftsmann, Politiker und früherer Minister